Пасьва — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Административный центр муниципального образования «Попонаволоцкое».

География 
Посёлок расположен в 91 км на север от Вельска, в 18 км от федеральной автотрассы М8 «Холмогоры», на правом берегу реки Вага (приток Северной Двины).
 Часовой пояс

Население

История 
Строительство посёлка для спецпереселенцев из западных областей Украины началось в 1946 году жителями деревень Левково Усть-Вельского сельсовета Вельского района, Поречье, Колешка и Глубоковка Попонаволоцкого сельсовета Ровдинского района. В 1947 году была введена в эксплуатацию Ровдинская узкоколейная железная дорога, позже переименованная в Левковскую.

Левковская узкоколейная железная дорога, принадлежавшая Левковскому леспромхозу, работала в посёлке до 1998 года.

Достопримечательности 
Церковь Илии Пророка — Деревянная рубленная церковь. Строительство начато в 2006 году на средства благотворителей.

Примечания

Ссылки 
 Усть-Вельский сельсовет (Подчинённые пункты) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты

Населённые пункты муниципального образования «Попонаволоцкое»